Британская академия может означать:
 Британская академия — национальная академия в области гуманитарных и социальных наук, создана в 1902 году.
 Лондонское королевское общество по развитию знаний о природе, создано в 1660 году.
 Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA / БАФТА), образована 16 апреля 1947 года; вручает ежегодные премии за достижения в области киноискусства, телевидения и видеоигр.
 Британская академия композиторов и авторов песен (BASCA / БАСКА) (англ.), учреждена в 1947 году.